Iván József (1925–2012) színész, operaénekes
 Iván József (1934–1964) olimpiai válogatott labdarúgó